Wintz ist der Familienname folgender Personen:
 Guillaume Wintz (1824–1899), auch Wilhelm Wintz, deutsch-französischer Landschaftsmaler
 Hermann Wintz (1887–1947), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Raymond Wintz (1884–1956), französischer Maler und Grafiker, Enkel von Guillaume Wintz
 Renée Carpentier-Wintz (1913–2003), französische Malerin, Ehefrau von Raymond Wintz